«Sillery» puede hacer referencia a:

Sillery, ciudad en Marne, en Francia
Sillery, barrio de la ciudad de Quebec.